

Фарен (Плен) — громада, федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн

Фарен (Ен) —  муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен

Фарен — громада в кантоні Вале